Tenisový turnaj WTA Kremlin Cup 2008 se konal ve dnech 4. – 12. října v Moskvě v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1,340,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Kremlin Cup
 Kremlin Cup 2008 - muži

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Kremlin Cup

WTA Tour 2008